Die AEGON Championships 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juni 2016 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die AEGON Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray. Im Doppel waren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut die Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.802.945 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.928.610 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie eine ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam je ein Lucky Loser in Einzel und Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 88 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham